Diving Unlimited International – amerykańska firma produkująca sprzęt do nurkowania
 Demokratyczny Związek na rzecz Integracji (alb. Bashkimi Demokratik për Integrim, mac. Демократска унија за интеграција, ДУИ) – albańska partia polityczna w Macedonii Północnej
Strony ujednoznaczniające